

Minéralogie 
Le nom commun "hyacinte" peut désigner en minéralogie les variantes jaune et grenat de la gemme du zircon (voire l'harmotome, méionite ou vésuvianite, trois synonymes désuets).

Anthroponyme 
En tant que nom propre c'est une variante du prénom Hyacinthe.

Références